NR steht für
 
 Nationalrat (Österreich)
 Nationalrat (Schweiz)
 Natural Rubber, siehe Naturkautschuk
 Nauru, Inselstaat Republic of Nauru nach ISO 3166-1 und 3166-2
 Neuner-Roos, Sammlung von Glaubensbekenntnissen und kirchlichen Lehrdokumenten in Auswahl
 Nichtraucher, siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Noise Reduction, siehe Rauschunterdrückungsverfahren 
 Nordischer Rat
 Northern Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 die postcode area Norwich (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Nachwachsender Rohstoff
 nuclear repair im Prüfzeichen NR stamp gemäß National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors
 5G, einen Mobilfunkstandard

NR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Neuwied (für Neuwied am Rhein)
 Großbritannien: Stockton-on-Tees
 Norwegen: Skien in der Provinz Vestfold og Telemark
 Slowakei: Okres Nitra (1. Vergabe)

Nr. steht für

 Nummer

nr, .nr steht für

 .nr, die Top-Level-Domain von Nauru
 Netzwerk Recherche, Interessenverband investigativ arbeitender Journalisten
 Süd-Ndebele (Sprache), afrikanische Sprache nach ISO 639-1

Siehe auch:

NR